Iggesund AB Är en svensk skogsindustri och en del av Holmenkoncernen sedan 1988. Iggesund Paperboard tillverkar världsledande kartong för mer exklusivt bruk till förpackningar och grafiska ändamål. Förutom bruket i Iggesund äger de även ett bruk i Workington, Storbritannien samt Ströms Bruk i Sverige. Iggesund Paperboard är i princip helt självförsörjande både vad gäller råvara till bruken i form av skog men också energi för att driva bruken.

Affärsområden 
Iggesund Paperboard producerar och säljer kartong för förpackningar och grafiska ändamål vid kartongbruket i Iggesund, Sverige och kartongbruket i Workington i Storbritannien.

Historia
Iggesund är en anrik industriort på östkusten i Sverige. Företaget grundades 1685 av den franska affärsmannen Isak Breant. Initialt var bolaget ett järnbruk där de närliggande skogarna försåg bruket med kol. 

1721 bränns delar av bruket och närliggande byggnader ner av Ryska Galjärflottan. 1722 köps bruket upp av Handelshuset Grill i Stockholm. 

1771 köper Iggesund upp ett litet närliggande bolag som tillverkade papper, Östanå pappersbruk. Det bruket totalförstörs senare i en brand 1842. 

Under 1800-talets första 70 år hinner Iggesund byta ägare inte mindre än fyra gånger och blir till sist uppköpta av Österby och Strömbacka bruksägare. 

1870 byggs en större vattensåg och 1876 utses Gustaf Tamm till förste disponent för bruket. 

1903 förvärvas Iggesunds Bruk av Hudiksvalls Trävaru AB som är ägare till flera sågverk. 1921 utses Gunnar Sundblad till ny disponent. 

1949 registreras Iggesund på Stockholmsbörsen och 1951 förvärvas kemiföretaget EKA. 1956 avgår Gunnar Sundblad som disponent och efterträds av sin son Lars G Sundblad som senare skulle komma att introducera kartong tillverkning hos Iggesund. 

1963 inleds den kartongtillverkning som är idag är Iggesunds grundverksamhet. Åren 1965 förvärvas Boxholms bruk innehållandes järnverk, sågverk, snickerifabrik och mejeri. År 1967 förvärvars Ströms Bruks sulfitfabrik och Stocka sågverk av Iggesund. 

1971 tas en andra kartongmaskin i bruk och 1979 läggs Ströms sulfitfabrik ner samtidigt som man året efter startar upp en linje för plastbeläggning av kartong vid Strömsbruk.

1983 efter ett par års maktkamp om Iggesund mellan bolagen Stora Kopparbergs/Billerud och MoDo (Mo och Domsjö AB) förvärvas Stora Kopparberg och Billeruds aktier i Iggesund av MoDo. Strax därefter säljs de sista delarna av järnbruksverksamheten. 

1984 bygger Iggesund och MoDo tillsammans en anläggning för kemitermomekanisk pappersmassa. 

1985-1986 köper sig Iggesund in i Holmens bruk AB genom att förvärva 11 procent av deras aktiekapital. I samma veva avyttras Kemiföretaget EKA till Nobel-koncernen. 

1987 Utökar Modo och Iggesund sitt aktieinnehav i Holmen tills de fått kontroll över nästan 80 procent av rösterna och 40% av kapitalet. Samma år förvärvar Iggesund Thames Board, med detta förvärv får de även sågverket Workington Sawmills. 

1988 Sker en väntad fusion mellan Iggesund/Modo och Holmen efter att ägarna till MoDo förvärvat över 90% av bolagen. Holmen AB bildas.

Iggesund Paperboard idag

Bruk 
Iggesunds Bruk - Har idag två kartonglinjer med en årlig kapacitet på 330 000 ton SBB (Solid bleached board). 
Workington Mill - Har en kartonglinje med årlig kapacitet på 200 000 ton FBB (Folding box board). 
Ströms Bruk - Laminerar och plastbelägger kartong utifrån leveranser från Iggesund och Workington. En årlig produktion på 40 000 ton. 

Iggesunds Bruk är certifierat enligt ISO 14001, ISO 9001, FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). 
Workington är certifierat enligt ISO 14001, ISO 9001, 18,001 och FSC (Forest Stewardship Council).

Utöver bruken har Iggesund Paperboard även distributionscentraler runt om i Europa, USA och Asien samt försäljningskontor i Nederländerna, Ryssland, Hong Kong, Singapore, Japan och USA.

Produkter 
Iggesund Paperboard producerar idag två huvudsakliga produkter: Invercote som är en SBB (Solid bleached board) tillverkad av kemisk massa och Incada som är en FBB (Folding box board) primärt tillverkad av mekanisk massa. Båda tillhör det övre kundsegmentet och är i första hand avsedda till lyxigare konsumentförpackningar. Exempelvis kartonger som omsluter champagne och whiskey, kosmetika, livsmedel etc. 

Invercote; Solid bleached board (SBB, GZ) med en ytvikt på 180-400 g/m2 och en tjocklek på 200-485 µm.
Incada; Folding box board (FBB, GC1 och GC2) med en ytvikt på 200-350 g/m2 och en tjocklek på 305-640 µm.

Båda dessa produkter kan beläggas med diverse lamineringar och plastbeläggningar efter användningsområde och kundens önskemål. Detta görs vid Ströms Bruk.

Se även
AB Iggesunds Bruk
Holmens Bruk AB

Referenser

Noter

Webbkällor

Holmen, historieinformation
Holmen, historieinformation

Externa länkar
Holmen, historieinformation
Holmen, webbplats
Holmen, skogen
Holmen, människorna
Holmen, produkterna
Iggesund, webbplats

Företag tidigare listade på Stockholmsbörsens A-lista
Lundbergsfären
Svenska massa- och papperstillverkare
Svenska trävaruindustrier
Svenska skogsindustriföretag
Företag i Stockholms kommun
Företag i Norrköpings kommun
Företag bildade 1873
Donatorer till Handelshögskolan i Stockholm